Пасынков — русская фамилия; имеет женскую форму Пасынкова.

Известные носители 
 Пасынков, Борис Алексеевич (1937—2020) — советский и российский математик, специалист в области общей топологии.
 Пасынков, Владимир Васильевич (1913—2000) — специалист в области материалов и приборов электронной техники.
 Пасынков, Григорий Васильевич (1922—2004) — полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Пасынков, Даниил Валерьевич (род. 1994) — российский пловец.
 Пасынков, Кирилл Михайлович (1820—1872) — русский контр-адмирал.
 Пасынков, Лев Павлович (1886—1956) — русский советский писатель, этнограф, переводчик, журналист, корреспондент.
 Пасынков, Николай Фёдорович (1769—1837) — губернатор Костромской губернии; сын генерал-поручика Ф. И. Пасынкова.
 Пасынков, Павел Иванович (1908—1979) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Пасынков, Степан Георгиевич (1899—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Пасынков, Фёдор Иванович (1720—1802) — русский генерал-поручик.
 Пасынков, Эмиль Евгеньевич (1929—1990) — советский оперный режиссёр и педагог, профессор.

Пасынкова 
 Пасынкова, Александра Аркадьевна (род. 1987) — российская волейболистка, нападающая.